Kebira kan avse:

 Kebira (krater) - en gigantisk nedslagskrater i västra Egypten på gränsen till Libyen
 Kebira (släkte) - ett svampdjurssläkte